Usue Maitane Arconada e Claire Liu erano i detentori del titolo. Arconada non era più eleggibile per partecipare agli eventi juniores, mentre Liu partecipa insieme a Taylor Johnson, ma sono state eliminate ai quarti da María José Portillo Ramírez e Sofia Sewing.

Olga Danilović e Kaja Juvan hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Caty McNally e Whitney Osuigwe con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Carson Branstine /  Marta Kostyuk (semifinali)
  Taylor Johnson /  Claire Liu (quarti di finale)
  Kayla Day /  Katie Swan (secondo turno)
  Caty McNally /  Whitney Osuigwe (finale)

<li>  Amina Anshba /  Elena Rybakina (secondo turno)
<li>  Mai Hontama /  Yuki Naito (secondo turno)
<li>  Wang Xinyu /  Wang Xiyu (secondo turno)
<li>  Emiliana Arango /  Ellie Douglas (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2017